Xénomorphe est un mot signifiant « forme étrangère » ;
 Xénomorphe (alien), créature de fiction du film Alien, Le huitième passager et ses suites
 Xénomorphe (minéralogie), terme de la minéralogie

Homonymie